Die schwedische Elitserien im Schach 2009/10 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2009 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EST = Estland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRI = Iran, IRQ = Irak, POL = Polen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

SK Kamraterna

Lunds ASK

SK Rockaden Umeå

Farsta SK

Upsala Allmänna Schacksällskap

Wasa SK

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Eksjö SK

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking Sollentuna

Anmerkungen 
 Silas Lund hieß bis zur Saison 2008/09 Esben Lund.
 Kampflose Niederlagen sind nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die IM-Norm von Anton Åberg wurde aus 9 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2009/10 auf Chess-Results.com (schwedisch)
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2009/10 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2009
Schach 2010